Volpara ima više značenja:
 Volpara (Alesandrija)
 Volpara (Bolonja)
 Volpara (Parma)
 Volpara (Pavija)
 Volpara (Pjačenca)
 Volpara (Terni)